Bregana je lahko:
 Bregana Pisarovinska (Hrvaška)
 Bregana (Hrvaška)
 Bregana, potok in pritok Save iz Žumberka, delno mejni vodotok